

Загальний вираз 
Загальний вираз для оператора ∇ у довільній системі координат можна записати так:

,

де "" - будь-який з трьох значків, що відповідають дії оператора ∇:
 "   " - градієнт;
 " · " - дивергенція;
 " × " - ротор.
Елементи  у цьому записі відповідають елементам радіус-вектора у відповідній системі координат:

Іншими словами, першою дією є взяття часткової похідної  за проєкцією радіус-вектора від цілого вектора  (з урахуванням похідних орт у цій системі координат), і лише потім множення (просте для градієнту, скалярне для дивергенції та векторне для ротору) орта напрямку на . 

При цьому достатньо знати вирази:
 у циліндричних координатах:   і ;
 у сферичних координатах: , , ,   і .
Наприклад, запис дивергенції у циліндричних координатах отримуємо так:

Диференціальні оператори